Сфинголипидо́зы (в единственном числе — сфинголипидо́з, ) группа лизосомных болезней накопления, связанных с нарушением метаболизма сфинголипидов, относится к классу болезней накопления липидов (липидозов). Основными представителями этой группы являются болезнь Ниманна — Пика, болезнь Фабри, болезнь Краббе, болезнь Гоше, болезнь Тея — Сакса и метахроматическая лейкодистрофия. Они, как правило, наследуется по аутосомно-рецессивному типу, однако в частности, болезнь Фабри — редкое генетически детерминированное заболевание с Х-сцепленным рецессивным типом наследования.

Эпидемиология 
Суммарная заболеваемость сфинголипидозами в мире составляет приблизительно 1 на 10 000, однако значительно преобладает в определённых группах населения, например, евреев Ашкенази.

Классификация 
Согласно Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10), различают:
  Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов.
  GM2 ганглиозидоз: Болезнь Сандхоффа, Болезнь Тея — Сакса, GM2-ганглиозидоз: БДУ (без дополнительных уточнений), взрослых, ювенильный.
  Другие ганглиозидозы. Ганглиозидоз GM1,  Муколипидоз IV.
  Другие сфинголипидозы. Болезнь Фабри. Болезнь Гоше. Болезнь Краббе. Болезнь Ниманна — Пика. Синдром Фарбера. Метахроматическая лейкодистрофия.

Также, различают:
 Ганглиозидозы:
 GM1-ганглиозидоз
 GM2-ганглиозидоз:
 болезнь Тея — Сакса (с вариантами),
 болезнь Сандхоффа.
 Гликолипидозы:
 болезнь Фабри,
 болезнь Краббе,
 метахроматическая лейкодистрофия.
 Глюкоцереброзидозы:
 болезнь Гоше (с подтипами).
 Фосфолипидозы:
 болезнь Ниманна — Пика (сфингомиелиновый липидоз),
 болезнь Фарбера (недостаточность церамидазы).

Клиническая картина 
Характеризуется наличием признаков, обусловленных внутриклеточным накоплением определённого сфинголипида, главным образом, в печени, селезёнке, лёгких, костном мозге и головном мозге.

Диагностика 
Диагноз верифицируется исследованием активности ферментов лизосом.

Лечение 
Разработана и доступна фермент-заместительная терапия.

Прогноз 
Методом фермент-заместительной терапии лечат, в основном, пациентов с болезнью Фабри и болезнью Гоше (на фоне терапии люди с этими типами сфинголипидоза доживают до зрелого возраста). Другие типы являются, как правило, смертельными: для инфантильных форм — в возрасте от 1 до 5 лет, однако более позднее начало и медленное прогрессирование, характерное для других форм (ювенильной и зрелой) позволяет пациентам прожить дольше.

См. также 
 Лизосомные болезни накопления
 Паренхиматозные дистрофии

Примечания

Ссылки 
 Лизосомные болезни накопления

Лизосомные болезни накопления
Генные болезни
Редкие заболевания